Huizachal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huizachal, Veracruz, Tantoyuca, 
 Huizachal, San Luis Potosí, Tierra Nueva, 
 Huizachal, delstaten Mexiko, Aculco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar